Ein Berufungsverfahren dient
 der Berufung von Hochschullehrern, siehe Berufung (Amt)#Berufungsverfahren
 einer Neubeurteilung eines Gerichtsentscheides, siehe Berufung (Recht)